Niemcy:
 Vorwerk – dzielnica miasta Celle
 Vorwerk – dzielnica miasta Demmin
 Vorwerk – dzielnica Lubeki
 Vorwerk – gmina w kraju związkowym Dolna Saksonia, w powiecie Rotenburg (Wümme)

Inne:
 Vorwerk – przedsiębiorstwo
 Vorwerk – rasa kury domowej

Zobacz też:
 Vorwerk miniaturowy